Аристодем (древнегреческий Ἀριστόδημος Aristódēmos) — царь  (исторического государства находившегося примерно в границах современной Месинии).

Биография 
Согласно Павсанию, Аристодем правил Мессенией с 732 по 724 год до нашей эры. Аристодем принадлежал к роду ; был преемником  и предшественником .

Аристодем был героем Первой Мессенской войны против Спарты, в ходе которой, год от года положение мессенцев становилось всё хуже. Они были измотаны войной, которая уже несколько лет шла на их территории, ресурсы их истощались, кроме того, войска постигла какая-то эпидемия. В результате мессенцы решили, что защищать всю страну слишком тяжело, и, покинув свои города, собрались на горе Итоме. Мессенцы послали посла в Дельфы, который принёс пророчество, требующее принести в жертву подземным богам девственницу. Возник спор, кого выбрать, и знатный мессенец Аристодем предложил свою дочь. Однако жених девушки заявил, что они уже давно живут вместе и что она беременна. Взбешённый Аристодем распорол живот дочери и все увидели, что в её чреве нет плода и решили, что жених солгал, чтобы защитить её и, скорее всего, девушка непорочна. Не все воины были уверены, можно ли это считать жертвоприношением, если оно произошло не по обряду, но уже никто не хотел новых смертей, поэтому мессенцы, несмотря на возражение провидца Эпеболоса, решили, что требование оракула выполнено. Мессенцы, вдохновлённые пророчеством, продолжили войну, но чаша весов неуклонно клонилась не в их пользу. Глубоковерующий Аристодем решил, что виной всему то, что жертва богам была принесена не по правилам и, следовательно, его дочь умерла напрасно. Кроме того, его дочь явилась Аристодему во сне со вскрытым животом, забрала его оружие и заменила его знаками отличия мессенского дворянина. Не в силах вынести этого он покончил с собой на могиле дочери.

Эти события были подробно описаны Павсанием, однако историческая достоверность его рассказов нередко ставится сомнение. Во-первых, он писал спустя почти тысячу лет после войны, во-вторых, пользовался не дошедшими до нас сочинениями и некоторыми местными преданиями. Тем не менее, события в целом изложены весьма правдоподобно и не противоречат другим источникам.

Примечания

Литература 
 'Павсаний'. Описание Эллады. IV.
 Luraghi N. The Ancient Messenians: Constructions of Ethnicity and Memory. Cambridge University Press, Cambridge/ New York 2008, ISBN 978-0-521-85587-7. S. 97.
  Aristodemos 4. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 1, Metzler, Stuttgart 1996, ISBN 3-476-01471-1, Sp. 1107—1108.

Ссылки 
 Aristodemos 2 // Nordisk familjebok.

Цари Мессении
Самоубийцы